Такмичење на 62. Европском првенству у рвању 2010. у дисциплини грчко-римски стил до 55 кг за мушкарце одржано је у Бакуу 17. априла. Учествовало је 20 рвача из исто толико земаља.

Победници

Резултати

Репасаж 1.

Репасаж 2.

Финале

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати такмичења у грчко-римском стилу за мушкарце на сајту ФИЛА

Европско првенство у рвању 2010.